Артёмовская ТЭЦ может означать:

 Артёмовская ТЭЦ — ТЭЦ в г. Артём, Приморский край, АО «ДГК».
 Артёмовская ТЭЦ — ТЭЦ в г. Артёмовский, Свердловская область, ПАО «Т Плюс».